Peter Young (1912–1976) – brytyjski generał, który wytyczył zieloną linię na Cyprze
 Peter Young (1915–1988) – brytyjski historyk i żołnierz 
 Peter Young (1948–1985) – amerykański scenarzysta i animator
 Peter Young – amerykański scenograf, laureat Oscara
 Peter Young Stakes – australijska rasa koni